Prekostojnice definiramo kao vrijeme utrošeno na krcanje ili iskrcavanje tereta preko vremena utvrđenoga brodarskim ugovorom na putovanje.

Izvori
 Pomorski zakonik, NN 181/04, 76/07, 146/08
Pomorsko pravo